Sainte-Marguerite steht für:
 Sainte-Marguerite (Ollômont), römisch-katholische Kapelle in Ollômont, Ortsteil von Houffalize in der belgischen Provinz Luxemburg
 Sainte-Marguerite (Insel), Insel im Mittelmeer bei Cannes

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Marguerite (Haute-Loire), Département Haute-Loire
 Sainte-Marguerite (Vosges), Département Vosges

mit Namenszusatz:
 Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Département Orne
 Sainte-Marguerite-de-l’Autel, Département Eure
 Sainte-Marguerite-d’Elle, Département Calvados
 Sainte-Marguerite-des-Loges, Département Calvados
 Sainte-Marguerite-de-Viette, Département Calvados
 Sainte-Marguerite-en-Ouche, Département Eure
 Sainte-Marguerite-Lafigère, Département Ardèche
 Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Département Seine-Maritime
 Sainte-Marguerite-sur-Fauville, Département Seine-Maritime
 Sainte-Marguerite-sur-Mer, Département Seine-Maritime
 Le Vernet-Sainte-Marguerite, Département Puy-de-Dôme
 Plage de Sainte-Marguerite in Pornichet

andere Orte in Frankreich:
 Sainte-Marguerite (dt.: Sankt Margareth), Ortsteil von Monneren, Département Moselle
 Quartier Sainte-Marguerite, ein Stadtviertel im 11. Arrondissement von Paris

Gemeinden in Québec, Kanada:
 Sainte-Marguerite (Québec)
 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson